Ростовская соборная мечеть:
 Ростовская соборная мечеть (1918) — недействующая мечеть в городе Ростов-на-Дону.
 Ростовская соборная мечеть (2003) — единственная действующая мечеть в городе Ростов-на-Дону.